Lisicles (Lysicles, ) fou un militar atenenc, un dels comandants de l'exèrcit atenenc a la batalla de Queronea el 338 aC.

Més tard va ser condemnat a mort sota l'acusació de l'orador Licurg, segons diu Diodor de Sicília. El discurs de Licurg contra Lisicles és descrit per Valeri Harpocratió.

Referències 

Militars atenencs del segle IV aC
Morts a Atenes